Osoby o tym nazwisku:
 Jakub Der – polski koszykarz
 Krzysztof Der – polski koszykarz

Inne:
 Der – starożytne miasto we wschodniej Babilonii